Schlemmin steht für:
 Schlemmin (Bernitt), Ortsteil von Bernitt, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlemmin (Kritzow), Ortsteil von Kritzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlemmin (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern